ННП

Организации:
 
 Немецкая народная партия;
 Народная национальная партия — ультраправая политическая партия России, основанная 12 декабря 1994 года;
 Новая национальная партия (ЮАР) — консервативная партия ЮАР, сформированная в 1997 и распущенная в 2005 году;
 Нигерийская народная партия
 «Норвежская народная помощь» — общественная организация, Норвегия
 ОАО «Новосибирскнефтепродукт», г. Новосибирск
 ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие»
 ОАО «Нижегороднефтепродукт»
Другие значения:
 неподвижный наблюдательный пункт
 нефтеналивной пункт
 нижняя научная площадка
 Ночной наблюдательный прибор.
 НнП, ННП или НП — налог на прибыль, налог на производство
 налог на недропользование
 натрия нитропруссид
 нитро-нитритная перегруппировка
 напряжение нулевой последовательности
 ночное набухание пениса